Rivarotta è il toponimo di due frazioni del Friuli Venezia Giulia
 Rivarotta – frazione di Pasiano di Pordenone in provincia di Pordenone
 Rivarotta – frazione di Rivignano Teor in provincia di Udine